Cilo 3 (abreviatura de Cidade Industrial de Londrina 3) é um bairro localizado na zona oeste de Londrina. Assim como o vizinho Cilo 2, o bairro é predominantemente industrial, com poucas residências.

Principais Vias

 Av. Dr. Francisco Xavier Toda
 Av. Fernando Cerqueira César Coimbra
 Av. Graciliano Ramos
 R. Antônio de Carvalho Lage Filho
 R. Helena Aprecida Ridão
 R. Walter Pereira

Subdivisões

 Cidadela
 Jardim Anaterra
 Jardim Rosicler
 Parque Industrial Cacique
 Parque Industrial Horácio Sabino Coimbra
 Parque Industrial Nishi I
 Parque Industrial Nishi II

Bairros de Londrina